Perlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude E. Perlmann (1912–1974), US-amerikanische Biochemikerin
 Peter Perlmann (1919–2005), schwedischer Immunologe
 Kai Perlmann, fiktive Person aus der Krimireihe Tatort, siehe Blum und Perlmann

Siehe auch:
 Perlman